Хефрен (Хафрá) — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 2547 — 2521 годах до н. э.; из IV династии.

Строитель второй пирамиды среди великих пирамид Гизы.

Правление

Приход к власти и продолжительность правления 

Геродот упоминает этого фараона под именем Хефре(н) () и называет его братом и преемником великого Хеопса (Хуфу). Манефон, видимо, называет его вторым Суф(исом), и ставит его вслед за первым Суфисом (Хуфу). Диодор также говорит, что Хуфу, который у него назван Хеммисом, наследовал его брат Кефрен, но тут же делает любопытную оговорку, что «некоторые говорят, что это был не брат, но его сын, по имени Хабрес».

В египетских памятниках его имя обычно писалось как Хафра, и в Абидосском списке он назван преемником Джедефра, в то время как в Саккарском списке, где он опять-таки упомянут после Джедефра, его имя выписано как Хауфра. Современные историки считают Хафра преемником Джедефра, больше доверяя в этом отношении более ранним спискам, чем свидетельствам писателей античности.

Геродот и Диодор утверждают, что Хефрен правил 56 лет, Манефон пишет, что правление Суфиса II продолжалось 66 лет. Туринский список, имя царя в котором не сохранилось, а можно прочесть только ..ха.., говорит, что этот фараон правил 18 лет. В гробнице сына Хафра царевича Никаура упоминается «12 раз счёта скота» (имеется в виду подсчёт по всей стране крупного рогатого скота с целью взимания налогов). Однако известно, что эти подсчёты в тот период происходили нерегулярно, и поэтому данный факт не помогает установить хронологию. Тем не менее, сын Хафра в тот год, похоже, был уже в почтенном возрасте, поскольку идущая дальше надпись представляет собой его завещание, в котором он передаёт свои поместья жене, сыновьям и дочери. Если допустить, что ему в то время было 50 или 60 лет, то придётся предположить, что его отцу Хафра исполнилось 70 или 80 лет. Это означало бы что на трон он вступил будучи пожилым человеком. Данный факт наводит на мысль, что он приходился Хуфу братом, как утверждал Геродот, а Джедефра, соответственно, дядей. Чтобы узаконить своё воцарение, он женился на собственной племяннице — дочери Хуфу Меритсанх, поскольку, согласно египетскому закону, подлинной наследницей фараона являлась его старшая дочь. С другой стороны в Папирусе Весткар Хафра назван сыном фараона Хуфу. Диодор также сомневается кем был Хафра фараону Хуфу — сыном или братом.

Имена фараона 

Тронным именем, то есть именем как царя Верхнего и Нижнего Египта было Хафра или Хауфра, которое означало «Солнечный бог в своей славе», или «Подобный Ра», или «Являющийся (воплощением) Ра». Его хоровым именем было Усериб или Усерхати, «Сильный сердцем». В качестве золотого имени царя звали Сехем, «Правитель». Как воплощение двух Владычиц (богинь Нехбет и Уаджит) он звался Усерем, «Имеющий силу».

Хафра в греческой традиции 

Две тысячи лет спустя после постройки великих пирамид греческому историку Геродоту рассказывали про то, как фараоны Хеопс и Хефрен заставляли весь народ поочерёдно трудиться над сооружением пирамид: одни де тащили камень из заречных каменоломен к реке, другие от реки на нагорье, где возводились пирамиды. Эти два фараона изображаются жёсткими деспотами, а время их правления, по словам Геродота, «считаются величайших бедствий для Египта, когда святилища были заперты. Египтяне так ненавидят этих царей, что только с неохотой называют их имена. Даже и пирамиды эти называют пирамидами пастуха Филитиса, который в те времена пас свои стада в этих местах».

Геродоту вторит Диодор, сообщая: «Впрочем, ни тому, ни другому царю, хоть они и приготовили себе пирамиды в качестве гробниц, не удалось быть погребёнными в них. Народ из-за страданий, связанных с этими строительствами и из-за жестокости царей по отношению к нему, разгневался на виновников и грозился растерзать их тела и с глумлением выбросить из гробниц. Вот почему каждый из царей завещал своим приближённым тайно и в неизвестном месте захоронить их тела».

Заупокойный комплекс  Хафра

Пирамида Хефрена 

Пирамида Хафра, или Хефрена является второй по величине пирамидой после Великой пирамиды Хеопса (Хуфу). Она расположена в Гизе, буквально в двухстах метрах от пирамиды Хуфу, и лишь ненамного уступает своей великой соседке и по величине и по возрасту. Когда её построили она достигала 143,5 метра в высоту и, следовательно, была лишь на 3,2 метра ниже, чем пирамида Хуфу; сейчас от её подножия до вершины 136,5 метра, так что теперь ей не хватает меньше метра, чтобы сравняться со своей знаменитой соседкой. Стороны её квадратного основания первоначально равнялись 215,3 метра, сейчас они равны 210,5 метра. При небольшом различии в длине сторон двух пирамид (меньше 10 %) и при более крутом наклоне стен (52°20′) пирамида Хафра кажется выше пирамиды Хуфу: этот оптический обман усиливается ещё тем, что она стоит на самом высоком месте некрополя в Гизе. На вершине её отсутствует лишь гранитный пирамидион, «бенбенет», остриё которого должно ловить первые и последние лучи солнечной ладьи Ра. Возможно, пирамиду намеревались облицевать розовым гранитом, добываемым на юге страны в Асуане, и вокруг нижних слоёв кладки был положен единственный слой такой облицовки, но впоследствии от этой идеи отказались, видимо, из-за трудности транспортировки такого количества гранита. Верхняя часть облицовки была выполнена из отшлифованного известняка, и в наши дни она сохранилась только вокруг вершины пирамиды, в то время как её нижняя часть была полностью разрушена.

Внутренняя структура пирамиды Хафра относительно проста. Две камеры и два входа на северной стороне, один — примерно на высоте 15 метров, другой — под ним, на уровне основания. Сейчас внутрь пирамиды попадают из верхнего входа по коридору, который под самым основанием выравнивается и приводит к погребальной камере. Коридор, ведущий от нижнего входа, сначала опускается на десятиметровую глубину, а после небольшого ровного отрезка снова поднимается и приводит к верхнему коридору; сбоку у него имеется отвод в небольшую камеру, оставшуюся незавершённой. Погребальная камера находится примерно на оси пирамиды она вытянута с востока на запад на 14,2 метра, с севера на юг — на 5 метров, высота её — 6,8 метра. Камера вытесана в скале, только сводчатый потолок уходит в каменную массу пирамиды. В этой камере до сих пор стоит пустой саркофаг с разбитой крышкой, обнаруженный Бельцони в 1818 году; саркофаг заглублён в пол и сделан из прекрасно отшлифованного гранита. Пирамида была разграблена в древности, и мумия фараона исчезла. Больше в пирамиде нет никаких камер и шахт. Эта пирамида представляет собой самую компактную постройку на свете: при объёме известняковых блоков 1 629 200 м² свободное пространство в ней составляет менее 0,01 %. Эта пирамида получила название Урт-Хафра, «Хафра велик» или «Почитаемый Хафра».

Верхний и нижний храмы 

Заупокойный храм этой пирамиды ещё в XVIII веке находился в довольно приличном состоянии, потом местное население растащило стены, но по развалинам его можно достаточно точно реконструировать. Он стоял к востоку от пирамиды на специальной гранитной террасе за стеной ограды и занимал площадь 145 × 45 метров, в нём было пять молелен с прихожими и двор с 12 скульптурными изображениями царя. Полукилометровая каменная дорога шириной 5 метров вела от него к нижнему храму, который стоял юго-восточнее Большого сфинкса. По форме он напоминал большую мастабу; его площадь в плане была 45 × 45 метров, высота — 12 метров. В центральном зале стояли 23 тронные статуи царя, большей частью из алебастра и сланца, и 16 гранитных колонн; два его входа сторожили четыре лежащих сфинкса. Сейчас его называют «Гранитным храмом».

Пирамиду Хафра, как и всякую другую, окружала каменная ограда; судя по раскопкам основания этой стены, она имела толщину 3,4 метра и отстояла от пирамиды на 10,1 метра. По бокам заупокойного храма обнаружено пять «доков» для «солнечных ладей», все они оказались пустыми. К югу от каменной ограды, точно по её центру, на искусственной террасе когда-то возвышалась маленькая пирамида-спутница. Наземная её часть исчезла, но по остаткам основания и обломкам облицовочных плит можно было установить её размеры (20,1 × 20,1 метра) и наклон стен (52°20′). Подземная часть сохранилась полностью, включая туннель, через который в погребальную камеру (на глубине 12 метров) проникли грабители. Вероятно, здесь была похоронена супруга Хафра, однако в камере оказались лишь две жемчужины, оброненные грабителями, и пробка от какого-то сосуда, на которой удалось прочесть имя Хафра.

Большой сфинкс 

Кроме того, ему приписывается сооружение Большого Сфинкса. Хотя это приписывание довольно условно. Тайна происхождения Большого Сфинкса и по сей день остаётся не раскрытой. Сфинкс представляет собой чудовищного льва с человеческой головой, вырезанного из естественной скалы неподалёку от пирамид Хуфу и Хафра. Этот утёс изначально мог по форме напоминать статую, в которую он впоследствии превратился. Она побудила скульпторов улучшить природу и изготовить колоссальное изображение из подходящей скалы. В этой части пустынного плато находилось несколько шахтных гробниц, ни одну из которых невозможно датировать, хотя, похоже, они относятся к более раннему периоду, чем правление  царя Хафра. Одна из этих шахт вырезана в центре спины Сфинкса. Такую гробницу конечно же не могли построить здесь после того, как статуя была вырезана из скалы и стала объектом поклонения. Следовательно, эта огромная скульптура была создана позднее, чем были вырублены данные гробницы. 

Фараон XVIII династии Тутмос IV оставил упоминание о реставрации статуи. В частично разрушенной надписи встречается имя царя Хафра, однако контекст утрачен. Поэтому можно предположить, что Хафра в ней упоминается как основатель величественного памятника. Черты лица Сфинкса явно имеют сходство со статуями примерно того же времени. Более того, Сфинкс лежит рядом с прямой дорогой, ведущей к пирамиде Хафра, и к тому же параллельно ей. По-египетски он звался Ху, что, вероятно, означало «высеченная статуя». Его описывали как изображение солнечного бога в комбинации его четырёх имён. Во-первых, это был Хармаху, или Хорэмахет (по-гречески Хармахис), «Хор горизонта», восходящее солнце. Во-вторых, он представлял Хепри, солнце в роли «Творца». В-третьих, это был Ра, солнце в зените, и, в-четвёртых, Атум, то есть, заходящее солнце. В надписи Тутмоса IV он назван просто Хепри, однако в других местах его иногда величают Ху-н-Хармаху, «Высеченная статуя Хармаху». И всё же лев с человеческой головой в царском головном уборе скорее был символом фараона, чем бога. Следовательно, Сфинкс изображал солнечного бога как царя, и древние мифы повествуют, как солнечный бог Ра некогда жил на земле и был царём Египта. Тутмос IV рассказывает, что Сфинкс обратился к нему, когда он был ещё царевичем: «Я отец твой, который даст тебе своё царство на земле». Вероятно, изначально статуя действительно была изображением фараона Хафра как воплощения солнечного бога. Постепенно Сфинкса стали считать олицетворением некого собирательного царского духа, а в итоге и изображением самого солнца, воплощениями которого на земле являются фараоны, получившие от него свою власть.

Сфинкс не только самая древняя, но и одна из самых больших статуй на свете, выполненных из природного камня. От её передней лапы до хвоста — 57,3 метра, высота статуи — 20 метров, ширина лица — 4,1 метра, высота — 5 метров, от верхушки до мочки уха — 1,37 метра, длина носа — 1,71 метра.

Некоторые египтологи считают, что Хафра распорядился придать лицу Сфинкса свои черты, но это весьма спорно, так как прямых свидетельств этому не существует.

Храм Сфинкса 

К юго-востоку от Сфинкса находится необычный храм, построенный из гранита. Шестнадцать простых квадратных в плане колонн, сделанных из огромных гранитных блоков, поддерживали крышу главного зала. Из этого зала проход вёл к трём длинным узким нишам, выполненным из алебастра, предназначение которых неизвестно. Возможно, в них хранились модели священных ладей. Это здание, которое, несомненно, когда-то возвышалось над поверхностью пустыни, теперь со всех сторон окружают пески, и поэтому создаётся впечатление, что внутреннее пространство храма находится ниже уровня земли.

В настоящее время это сооружение называют Храмом Сфинкса, однако на самом деле оно не имеет никакого отношения к огромной статуе. Вероятно, это был храм бога мемфиского некрополя Сокарра-Осириса. В колодце, или яме, в этом здании Мариетт в 1853 году обнаружил девять статуй Хафра, которые были сброшены туда в поздний период. Среди них находилась и знаменитая статуя из диорита, которая теперь хранится в Каирском музее. Она изображает царя восседающим на троне. Находящийся за его головой сокол простирает вперёд крылья в жесте защиты.

Другие артефакты правления Хафра 

Что касается других источников того времени, то их мало. В Бубастисе в Дельте были найдены остатки храма. Граффито с именем Хафра обнаружено на юге в Нехебе (Эль-Кабе). В Британском музее хранится чаша, найденная в припирамидном храме. Отсюда же происходят навершия булав. Были обнаружены несколько скарабеев, цилиндрических печатей, а также оттисков печатей. Нам известны имена пяти сыновей Хафра.

Статуи Хафра 

Из всех правителей Древнего царства Хафра принадлежит наибольшее количество найденных статуй. Они все происходят, почти без исключения, из Гизы; отчасти из гробниц похороненных там чиновников, но в основном из окрестностей храмовых сооружений пирамиды Хафра. В большом зале заупокойного храма было сделано 23 углубления, предназначенных для статуй в натуральную величину. Одна из этих ниш была шире других, возможно, здесь стояли две статуи. Было высказано предположение, что эти 24 статуи связаны с часами дня. Все эти статуи были убраны со своих мест в какой-то момент после царствования Хафра. Однако в 1860 году Огюст Мариет нашёл девять из них (инвентарные номера с CG 9 по CG 17), а также фрагменты десятой (CG 378) в яме внутри заупокойного храма. Ныне эти статуи находятся в Египетском музее в Каире.

Статуи с CG 9 по CG 14 высечены из диорита, остальные четыре из граувакки. CG 9, 10, 13 и 17 были найдены без головы, от CG 16 сохранились только ноги. Статуя CG 14 (также JE 10062) это самая известная статуя Хафра. Она 168 сантиметров в высоту и почти полностью сохранилась, небольшие повреждения есть только на левой ноге и левом предплечье. Хафра изображён сидящим на троне, ножки которого заканчиваются львиными лапами и по бокам которого установлен символ объединения двух стран (Верхнего и Нижнего Египта). Хафра носит накладную бородку и царский платок немес. За его головой изображён сокол Хор, защищающий фараона своими крыльями. Также великолепно оформлена и очень похожа на предыдущую статуя CG 15. Она меньшего размера и имеет высоту 120 см. Трон надписан теми же символами, но отсутствуют львиные ножки и спинка. Даже сокола Хора нет. Ещё несколько фрагментарных статуй Селим Хасан нашёл в 1930-х годах в окрестностях пирамиды Хафра.

Каирский египетский музей также имеет ещё одну хорошо сохранившуюся статую Хафра, которая происходит не из Гизы, а из Мит-Рахина (древнего Мемфиса). Она выполнена из алебастра.

В Музее изящных искусств в Бостоне находится около 200, часто крошечных фрагментов, многочисленных статуй Хафра, найденных на Западном кладбище пирамиды Хеопса. Один из наиболее сохранившийся фрагмент статуэтки (Инв. № 21.351) сделан из травертина и имеет размеры 20,4 × 12,4 × 10 сантиметров. Видны остатки бороды и платка.

В Египетском музее Лейпцигского университета хранятся четыре головы небольших статуй Хафра, найденных во время раскопок в районе храма пирамиды Хафра в 1909 и 1910 годах. Первая (Инв. № 1945) высечена из гнейса и имеет высоту 17,2 сантиметра. Царь носит накладную бороду, а также царский платок, но он сохранился только в остатках. Голова статуи имеет очень индивидуальные черты лица и является одним из экспонатов Лейпцигской коллекции. Вторая (Инв. № 1946) показывает Хафра в том же облачении. Она изготовлена из граувакки и имеет высоту 9 сантиметров. Платок здесь почти полностью сохранился, также как и правое плечо. Две последние (Инв. № 1947 и 1948) были изготовлены из известняка и изображают царя в красной короне Нижнего Египта. Первая, высотой 8 сантиметров, имеет глаза, радужная оболочка, которых когда-то была инкрустирована из кремня. Веки изначально были покрыты медным налётом. У второй, сохранилась также часть туловища, но оно имеет сильные повреждения. Царь изображён в облачении к юбилейному празднику. Опять же, веки имеют остатки медного покрытия. Кроме того, Лейпцигскому музей принадлежат несколько меньших фрагментов других статуй Хафра.

Фрагменты головы статуи (Инв. № 5415) находятся в музее Рёмера и Пелицеуса в Хильдесхайме. Эта голова  изваяна из кальцита и имеет размеры 48,7 сантиметра в высоту и 41,2 сантиметра в ширину. Опять же, царь изображён в головном платке немес. Остатки краски на правой брови предполагают, что вся статуя была первоначально окрашена.

Новая глиптотека Карлсберга в Копенгагене располагает головой статуи (Инв. № 1599). Она была приобретена из частной коллекции, а первоначальным её местонахождением была указана Гиза. Она имеет 15,5 сантиметров в высоту и сделана из известняка. По характерным чертам лица эта голова приписывается фараону Хафра.

Ещё одна статуя из гранита находится в частной собственности. Она имеет 39,5 сантиметра в высоту и 30,5 сантиметра в ширину, а место происхождения её остаётся неизвестным. Она связывается с Хафра по характерным чертам лица и внешним видом головного платка. Кроме того, в частной собственности находится небольшая голова из известняка, которая также может быть связана с Хафра, хотя её происхождение также неизвестно. Она всего восемь дюймов в высоту и очень сильно напоминает по своей обработке и по внешнему виду лейпцигскую голову статуи № 1947. Самое поразительное сходство — медное покрытие на бровях. В отличие от лейпцигской головы, она носит белую корону Верхнего Египта.

Фрагменты других статуй также находятся в музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке и в Египетском музее в Берлине.

Память 

В честь Хефрена также был назван астероид, обнаруженный в 1960 году: 4412 Хефрен.

Профиль самой известной статуи Хефрена (Каир CG 14) был изображён на передней части египетской 50-пиастровой банкноты в период с 1930 по 1951 годы. С 1967 года он украшает заднюю часть 10-фунтовой банкноты.

Родословие Хафра

Примечания

Литература

Ссылки 

 Генеалогия 4 династии

Фараоны IV династии
Правители Африки XXVI века до н. э.